Kérity steht für:

 Kérity (Côtes-d'Armor), Ort im Département Côtes-d’Armor, Bretagne, Frankreich
 Kérity (Penmarch), Ortsteil der Gemeinde Penmarch, Département Finistère, Bretagne, Frankreich